Бетани Матек Сандс и Луција Шафаржова су освојиле турнир. У финалу су савладале Каролин Гарсију и Катарину Среботник са 6:1, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Доња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Канаде у тенису 2015.
Отворено првенство Канаде у тенису – женски парови